В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 3-6, 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)
 Відсутня
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)

 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Белінда Кордвелл (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (3-тє коло)
 Крістіан Жоліссен (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International